Awa kan syfta på:

 Awa, Tokushima, stad i Japan
Awá – ett indianfolk i Brasilien
Awadhi – ett indoariskt språk
 Awa – artistnamn för Leena Peisa
 Awa Santesson-Sey (1997–), en svensk sångerska